Agios Andronikos - villaggio di Cipro del Nord nella penisola del Karpas
Agios Andronikos - villaggio di Cipro del Nord vicino a Trikomo